Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Jaśkowski – katolicki duchowny, działacz narodowy
 Jan Jaśkowski – polski pisarz, poeta
 Kasper Jaśkowski – katolicki duchowny
 Piotr Jaśkowski – polski psychofizjolog i kognitywista
 Stanisław Jaśkowski – polski logik